Йозеф Бергауэр (; 26 января 1880, Ла-ан-дер-Тайя, Нижняя Австрия — 21 июля 1947, Вена) — австрийский  театра и кино, ,  и .

Биография 
Родился в семье фермера. В раннем возрасте у него проявился талант к музыке и пению, стал певчим в церкви, научился играть на фортепиано и скрипке.

Изучал право в Венском университете, после его окончания работал судебным чиновником.

Испытывая тягу к сцене, с 1907 года (с перерывом на военную службу в австро-венгерской армии в годы Первой мировой войны) был актёром и певцом. За исключением Бургтеатра, играл почти на всех сценах Вены, выступал на радио. Среди прочего, играл в пьесах И. Нестроя, Ф. Раймунда и Л. Анценгрубера, читал со сцены произведения старой австрийской поэзии.

Снимался кино.

Кроме театральной деятельности, занимался историей венской культуры. Автор книги-путеводителя «Звучащая Вена» (1946), посвященной известным композиторам, «По следам известных людей в Вене» (1948) о знаменитостях давно минувших дней. Бергауэр также писал песни для хора и оркестра.

Похоронен на Кладбище Дёблинг в Вене.

Избранные произведения 
 Auf den Spuren berühmter Menschen in Wien. Österreichischer Bundesverlag, Wien 1949.
 Tausendschönchen und zwei andere Märchen. Eberle Verlag, Wien 1947.
 Das klingende Wien. Verlag J. Günther, Wien 1941.
 Das stramme Exerzieren und das gute Kommandieren. Harbauer, Wien 1918.
 Der deutsche Michl. Hahn & Goldmann, Wien 1915.

Фильмография 
 1919: Der Mord an der Bajadere
 1920: Lasset die Kleinen zu mir kommen
 1920: Der Leiermann
 1934: Hohe Schule
 1935: …nur ein Komödiant
 1936: Romanze

Примечания

Ссылки 
 Josef Bergauer
 

актёры немого кино Австрии
Актёры театра Австрии
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Выпускники Венского университета
Похороненные на Дёблингском кладбище